Констри́ктор от  — сжимать.

В анатомии 
Констриктор — мышца, сжимающая какой-либо орган или заставляющая сокращаться полый орган или его часть:

 верхний констриктор глотки;
 средний констриктор глотки;
 нижний констриктор глотки.

Другие значения 
 Констриктор — верёвочный узел.
 Двойной констриктор — верёвочный узел.
 Боа-констриктор — латинское название удава.

Имена собственные 
 Борис Констриктор — псевдоним художника Бориса Михайловича Аксельрода (р.  1950).